Дохно — зупинний пункт Одеської залізниці.
 Дохно — село Чечельницького району Вінницької області.
 Дохна — річка у Вінницькій області.